

Persone 
Andrea Rigoni (1960) – politico italiano
Beatrice Rigoni (1995) – rugbista a 15 italiana
Benito Rigoni (1936-2021) – bobbista italiano
Emiliano Rigoni (1993) – calciatore argentino
Giacomo Rigoni (1979) – pallavolista italiano
Luca Rigoni (1984) – calciatore italiano 
Luca Rigoni (1964) – giornalista italiano
Luca Rigoni (1975) – hockeista su ghiaccio e hockeista in linea italiano
Marco Rigoni (1980) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Mario Andrea Rigoni (1948-2021) – saggista, scrittore e traduttore italiano
Mario Rigoni Stern (1921-2008) – scrittore italiano
Massimo Rigoni (1961) – ex saltatore con gli sci italiano
Nicola Rigoni (1990) – calciatore italiano
Sergio Rigoni ((1986) – ex sciatore italiano
Severino Rigoni (1914-1992) – pistard e ciclista su strada italiano

Altro 
Carmen Rigoni – personaggio della soap opera italiana CentoVetrine
Premio Mario Rigoni Stern – premio letterario italiano
Museo naturalistico didattico Patrizio Rigoni  museo dell'Altopiano dei Sette Comuni, Asiago, provincia di Vicenza
Rigoni di Asiago – gruppo italiano attivo nel settore alimentare
Villa Rigoni Savioli – villa veneta di Abano Terme, provincia di Padova